Иати ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гараньюнс. Население составляет 17 733 человека на 2007 год. Занимает площадь 635,14 км². Плотность населения — 28 чел./км².

Праздник города — 14 августа.

История 
Город основан в 1892 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 38.840.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2.267 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,526 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Пернамбуку